TBI steht für:
 Tennessee Bureau of Investigation, US-amerikanische bundesstaatliche Sicherheitsbehörde, siehe Liste der State Bureaus of Investigation
 Trendbestätigungsindikator, einer der Börsenchart-Indikatoren für Trendrichtung und -stärke
 Triamcinolonbenetonid, eines der Glucocorticoide
 Tea bag index, eine Methode zur Bestimmung der Bodenfruchtbarkeit für jedermann

tbi steht für:
 Gaam (ISO-639-3-Code), eine der ostsudanischen Sprachen

Abkürzung